Józef Godlewski (1773–1867) – polski ziemianin, generał brygady, prawnik, polityk
 Józef Godlewski (1867–1936) – polski ziemianin, polityk
 Józef Godlewski (1890–1968) – polski ziemianin, działacz społeczny, polityk